Voici la liste des planètes mineures numérotées de 210001 à 211000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 210001 à 211000

210001-210100

210101-210200

210201-210300

210301-210400

210401-210500

210501-210600

210601-210700

210701-210800

210801-210900

210901-211000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000